Titeln Årets bästa fotbollsspelare i Tyskland (Fußballer des Jahres) (jämför med Guldbollen) tilldelas sedan 1960.

Årets bästa fotbollsspelare i Tyskland 

Priser och utmärkelser instiftade 1960
Fotbollspriser
Fotboll i Tyskland